В списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО у Лівії налічується 5 найменувань (станом на 2016 рік).

Див. також 
 Світова спадщина
 ЮНЕСКО

Посилання 
 Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО у Лівії  
 Каталог посилань по Світовій спадщині у Лівії  

Лівія
Списки:Лівія